Serbiska superligan 2017/2018 var den 12:e säsongen av Serbiens högstaliga i fotboll. Ligan vanns av Röda stjärnan.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Serbien
2018 i Serbien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018